Příjmení Rahn nosí více významných osobností:

 Helmut Rahn (1929–2003) – bývalý německý fotbalista
 Anton Rahn (1816–1876) – moravský a rakouský důlní podnikatel z Rosicka a politik německé národnosti
 Uwe Rahn (* 1962) – bývalý německý fotbalista